Esinesi – abitanti di Esine
Esinesi – abitanti di Esino Inferiore
Esinesi – abitanti di Esino Lario
Esinesi – abitanti di Esino Superiore